Apoloniusz Kędzierski
 Bartosz Kędzierski
 Czesław Kędzierski
 Grzegorz Kędzierski
 Ignacy Kędzierski
 Jerzy Kędzierski
 Jerzy Daniel Kędzierski
 Józef Kędzierski
 Marian Kędzierski
 Marcin Kędzierski
 Michał Kędzierski
 Paweł Kędzierski
 Piotr Kędzierski